Dyfed – hrabstwo ceremonialne (preserved county) i dawne hrabstwo administracyjne (1974-1996) Walii
 Królestwo Dyfed – średniowieczne królestwo w Walii